Csehország
Staňkovice, település a Kutná Hora-i járásban
Staňkovice, település a Litoměřicei járásban
Staňkovice, település a Lounyi járásban